Die Liverpool 08 Open 2006 fanden erstmals vom 1. bis 7. Mai 2006 in Liverpool im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Silver. Es war mit 78.000 US-Dollar dotiert.

Thierry Lincou besiegte im Endspiel David Palmer mit 3:11, 10:12, 11:5, 11:8 und 11:8.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Alex Stait einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
Squashturnier in England
Sportveranstaltung in Liverpool